Skida kan syfta på:

 Skida – fortskaffningsredskap, se skidor
 Skida (botanik) – en typ av frukt som är vanlig i familjen Brassicaceae, korsblommiga växter
 Skida (svärd)  – ett svärdsfodral. För vissa vapen såsom sablar kallad balja (vapen)
 Skida – för knivar, se slidkniv